Leschi est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Didier Leschi (né en 1959), haut fonctionnaire français ;
 Louis Leschi (1893–1954), historien, épigraphiste et archéologue français ;
 Marien Leschi (1903–1971), un des pionniers français de la radio-télévision.

Notes et références 

Patronyme corse